Тега́ев () — осетинская (дигорская) фамилия. Женская формя - Тегаева.

Известные носители:
 Тегаев Чермен Эльбрусович — победитель турнира имени Рамазана Дзагоева и чемпиона мира Олега Наниева (2009), бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе среди кадетов (2010), чемпион Северной Осетии среди юниоров (2008).
 Тегаев Ислам Эльбрусович — чемпион Европы по вольной борьбе среди кадетов в Катовице (2012) и серебряный призёр чемпионата России во Владикавказе (2012).

Примечания